Prins Michael av Kent, Michael George Charles Franklin Windsor, född 4 juli 1942 i Iver, Buckinghamshire, är en medlem av den brittiska kungafamiljen.

Biografi 
Prins Michael är döpt efter storfurste Michail Aleksandrovitj Romanov av Ryssland, som han också är släkt med. Hans farfar var Georg V av Storbritannien, hans far var prins Georg av Kent (1902-1942; dödad i krigstjänst under andra världskriget), gift 1934 med Marina av Grekland (1906-1968). Han har två äldre syskon, nämligen Edward, hertig av Kent (född 1935; årlig prisutdelare vid Wimbledonmästerskapen i tennis) och Alexandra (född 1936).

Prins Michael gifte sig 1978 med baronessan Marie-Christine von Reibnitz, romersk-katolik vilket gjorde att han miste sin plats i tronföljden. Prins Michaels kusin, drottning Elizabeth, gav dock sitt samtycke till äktenskapet. De två gifte sig borgerligt 30 juni 1978 i rådhuset i Wien. Hans hustru tituleras HKH Prinsessan Michael av Kent, då hon inte är prinsessa av egen rätt utan genom äktenskap. Deras båda barn lord Frederick Windsor (född 1979) och lady Gabriella Windsor (född 1981) är anglikaner och har således sina platser i den brittiska tronföljden. 26 mars 2015 återfick prins Michael sin plats i tronföljden, som då var nummer 44. Detta efter att tronföljdsregeln som inte tillät giftermål med en katolik tagits bort.

Michael av Kent är känd som den enda kända medlemmen av den brittiska kungafamiljen med helskägg.

Anfäder

Referenser

Externa länkar

Födda 1942
Huset Windsor
Brittiska prinsar
Män
Levande personer